Alexandre Edmond Ploix (1830-1879), polytechnicien (promotion 1850), ingénieur hydrographe français, cousin de Charles ; 
 Charles Martin Ploix (1824-1895), polytechnicien (promotion 1843), ingénieur hydrographe français, cousin d'Edmond ; 
 Hélène Ploix (née en 1944), administratrice et dirigeante française d’entreprises ;

Liens externes 
  : le département le plus représenté pour la période 1891-1915 est le département de la Marne.